__БЕЗКН__

Indohyaenodontidae (Индохијаенодонтидае — „индијски Хијаенодони”) је изумрла ендемска породица плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, која је у периоду од раног до касног еоцена настањивала подручје Азије. Ову породицу сисара су чинили родови Indohyaenodon и Yarshea. Стручни назив за чланове ове породице сисара је индохијаенодонтиди.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација породице Indohyaenodontidae:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Indohyaenodontidae.

Временска распрострањенст

Унутар реда Hyaenodonta

Унутар породице Indohyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце